Tibetplatån är en vidsträckt, högtliggande platå i Östasien som täcker större delen av Tibet och Qinghai i Kina samt Ladakh i Kashmir. Den täcker ett område på cirka 1 000 x 2 500 kilometer och har en genomsnittlig höjd på 4 500 meter. Området kallas "världens tak" och är den högsta och största platån i världen med en area på 2,5 miljoner kvadratkilometer (cirka fyra gånger större än Frankrike).

Geografi i Tibet
Kinas geografi
WP:Projekt Kina

bg:Цинхай-Тибетско плато
fr:Plateau Tibétain